De derde editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 1993 gehouden in het Japanse Hiroshima. Het toernooi met 7 deelnemers werd gehouden van 5 tot en met 13 november. Voor de tweede keer won Zuid-Korea.

Eindronde 

De zeven landen speelden in twee groepen waarbij de beste nummers twee zich plaatsen voor de halve finales.

Groepsfase 

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden 
 Om plaatsen 5-7

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 1993
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Japan
Sport in Chugoku
Hiroshima
Hockey in Japan